Wyszogród – miasto na Ukrainie.
 Wyszogród – miasto w Polsce, w woj.mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród
 Wyszogród – wieś w Polsce, w woj.dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Wyszogród – wieś w Polsce, w woj.świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Wyszogród – historyczny gród, obecnie Fordon, dzielnica Bydgoszczy

Zobacz też 
 Wyszegrad – miasto na Węgrzech
 Wyszehrad – dzielnica Pragi Czeskiej
 Wyszehrad – góra + grodzisko + (gród) zamek na Słowacji
 Wiszegrad – miasto w Bośni i Hercegowinie
 Wiszegrad – szczyt górski w Bułgarii

Linki zewnętrzne